Blonder ist der Familienname folgender Personen:

 Leopold Blonder (1893–1932), österreichischer Filmarchitekt und Regisseur beim deutschen Film
 Sascha Blonder (1909–1949), polnischer Maler